Masser ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Masser (1933–2015), deutscher Altgermanist
 David Masser (* 1948), britischer Mathematiker
 Hermann Masser (* 1956), österreichischer Schriftsteller 
 Michael Masser (1941–2015), US-amerikanischer Popkomponist
 Wilhelm Heinrich Masser (1824–1907), preußischer Diener, Mitarbeiter und Mitwirkender der Fürstenfamilie um Hermann von Pückler-Muskau

Siehe auch: 
 Maser (Begriffsklärung)
 Musser